Michael Hampton peut désigner :
 Michael Hampton (1956-), un guitariste américain de Funkadelic ;
 Michael Hampton, un membre de Fugazi ;
 Mike Hampton (1972-), un joueur américain de baseball.